Quinto se poate referi la:
 Quinto, Zaragoza, orașel în comarca Ribera Baja del Ebro, în provincia Zaragoza și comunitatea Aragon
 Quinto, Elveția, localităț din cantonul Ticino, Elveția.
 Quinto di Treviso, comună din provincia Treviso, regiunea Veneto, Italia
 Quinto Vercellese, comună în Provincia Vercelli, Italia
 Quinto Vicentino, comună din provincia Vicenza, regiunea Veneto, Italia
 Zachary Quinto, actor american și producător de film